Земляни́чный — топоним в России.

 Земляничный — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области.
 Земляничный — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Земляничный — посёлок в Барышском районе Ульяновской области.
 Земляничный — железнодорожная платформа на Восточно-Сибирской железной дороге в Слюдянском районе Иркутской области

См. также 
 Земляничный альдегид
 Земляничное
 Земляничная улица
 Земляника